Wrangled — второй студийный альбом американской кантри-певицы Анджелины Пресли. Диск вышел 14 октября 2017 года на лейбле Thirty Tigers. Продюсером вместе с самой певицей был Oran Thornton.

Об альбоме 
В США Wrangled дебютировал на 15-м месте в чарте Billboard'''s Heatseekers Albums, с тиражом 1300 копий в первую неделю As of May 2017, Wrangled has sold 2,300 copies in the United States..

В записи альбома приняли участие многие музыканты, включая партнёров по трио Pistols Annie, таких как певицы Миранда Ламберт и Эшли Монро.
Крис Стэплтон стал соавтором песни «Only Blood», в котором подпевает его жена Morgane, а Wanda Jackson, известная как «Queen of Rockabilly» соавтор песни «Good Girl Down».

 Отзывы 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, AllMusic, Rolling Stone''.

Итоговые списки

Список композиций 
Все треки были написаны Анджелиной Пресли или ею с соавторами.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Кантри-альбомы